Lazaroff  ist der Familienname folgender Personen:

Jorge Lazaroff (1950–1989), uruguayischer Sänger, Gitarrist und Komponist
Rick Lazaroff (* 1957), kanadischer Bassist